Großaich ist der Ortsname von

 Großaich (Geiselhöring), Ortsteil der Gemeinde Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Großaich (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern